Gunjaci est un toponyme qui peut désigner :
 Gunjaci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gunjaci, une localité de Serbie située dans la municipalité d’Osečina, district de Kolubara.